Обштайг () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Имст.  . Официальный код  —  70 213.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Геральд Шабер по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 11 мест.

 местный блок: 6 мест.
 местный список: 4 места.
 местный блок: 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля